Vuka (rivier), een zijrivier van de Donau
 Vuka (plaats), een plaats in Kroatië